GUU steht für:
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon
 Staatliche Universität für Management
 Grundarfjörður Airport (IATA-Code), Flughafen von Grundarfjörður, Island

guu steht für:
 Yanomamö (ISO-639-3-Code), Sprache der Yanomami, größte indigene Volksgruppe im Amazonas-Gebiet

Abkürzung